La Serie C1 1985-1986 è stata l'ottava edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 22 settembre 1985 e il 1º giugno 1986 e concluso con la promozione del , del , del  e del .

Stagione

Il  di uno semisconosciuto Arrigo Sacchi, riscatta subito la retrocessione dalla B della stagione passata e ritorna dopo quasi 12 mesi in cadetteria, a pari punti con il  di Luigi Mascalaito che invece mancava dalla B dal 1978: i ducali e i canarini centrarono l'obiettivo il 18 maggio e il 1º giugno con due vittorie in casa (2-1; 1-0) contro la stessa squadra: l' e tagliando definitivamente fuori dalla corsa promozione il . I primi quattro posti di questa stagione sono tutte occupate da squadre emiliane (compresa la , ferma "solo" a 40 punti).

Doppia retrocessione del  che in 12 mesi scivola dalla B alla Serie C2. Già condannata la , il  e il  che non riescono a recuperare punti su , , , , , mentre i pavesi retrocedono, i romagnoli ottengono il ripescaggio per il declassamento del  che dalla B retrocede d'ufficio in C2.

Capocannoniere del girone il centravanti del Modena Sauro Frutti con 21 gol.

La favorita  di Franco Scoglio (guidata in avanti dal giovane Totò Schillaci) vince il girone B e torna in seconda serie dopo 18 anni dall'ultima partecipazione al campionato cadetto, al 2º posto pronto ritorno tra i cadetti per il  che distaccò di tre punti una sorprendente .

Retrocessioni per , , , , ma a causa del Secondo Totonero che vede coinvolta la , quest'ultimi dal quinto posto, retrocedono direttamente all'ultimo posto finendo in C2, e a seguito del fallimento del  (militante in Serie B), sia i giallorossi campani e gli amaranto toscani vengono ripescati.

Capocannoniere del girone l'attaccante del Barletta Marco Romiti.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1986-1987.
      Retrocesso in Serie C2 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Rimini, retrocesso a fine stagione per la classifica avulsa nei confornti del Fano, è stato ripescato in Serie C1 1986-1987 per il declassamento del  direttamente dalla Serie B alla Serie C2.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Primati stagionali
Fonte:
 Massimo dei punti in casa: Piacenza e Virescit Boccaleone (30)
 Maggior numero di vittorie in trasferta: Modena e Reggiana (6)

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1986-1987.
      Retrocesso in Serie C2 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
La Cavese, Declassata dal quinto all'ultimo posto per illecito nell'ambito del Secondo Totonero, retrocede in Serie C2 1986-1987.
Il Benevento viene poi ripescato in Serie C1 1986-1987 per il fallimento del  in Serie B.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Primati stagionali
Fonte:
 Massimo dei punti in casa: Messina e Taranto (31)
 Maggior numero di vittorie in trasferta: Campania (5)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1985